Ignacy Jasiński (1772–1803) – szef batalionu Legionów
 Ignacy Jasiński (1833-1878) – polski malarz, powstaniec, zesłaniec
 Ignacy Jasiński (1891–1941) – polski rolnik, działacz społeczny, poseł na Sejm